Noyon steht für:

 Noyon, eine Gemeinde im Département Oise, Frankreich

Noyon ist der Name von:

 Eligius von Noyon, Heiliger

Noyon ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Noyon (1888–1962), französischer Kirchenmusiker und Komponist